Das YMG Capital Canadian Classic 2000 fand vom 25. November bis 1. Dezember 2000 in Toronto, Kanada, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 50.000 US-Dollar Preisgeld dotiert.

Sieger der ersten Auflage des Turniers wurde Jonathon Power, der in der Finalbegegnung zwischen den beiden topgesetzten Spielern Peter Nicol mit 15:8, 15:4 und 15:5 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2000
PSA World Tour 2000/01